Il singolare del torneo di tennis Akron Indoors 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Ol'ga Morozova 6-3, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Akron Indoors 1973